Wermut steht für:

 Gemeiner Wermut; siehe Wermutkraut
 Wermut (Getränk), mit Wermutkraut aromatisiertes weinhaltiges Getränk
 Wermut (Bibel), biblisches Motiv
 Wilder Wermut, siehe Beifuß
 Österreich-Wermut
 Salzsteppen-Wermut
 Schlitzblatt-Wermut

Siehe auch:
 Wermuth